La 1. Division 1966 è stata la 53ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Hvidovre IF, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Henning Enoksen dell'AGF con 16 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Hvidovre IF Campione di Danimarca 1966.
 Hvidovre IF ammesso alla Coppa dei Campioni 1967-1968.
 B 1909 e B 1913 retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1966
Campionato danese di calcio